Henry é o nome de diversos condados dos Estados Unidos. Quase todos receberam o seu nome em homenagem a Patrick Henry (1736–1799), herói da Revolução Americana de 1776, Governador da Virgínia e um dos Pais Fundadores dos Estados Unidos (apenas o condado de Henry no Iowa foi nomeado assim em homenagem ao general Henry Dodge):

 Condado de Henry (Alabama)
 Condado de Henry (Geórgia)
 Condado de Henry (Illinois)
 Condado de Henry (Indiana)
 Condado de Henry (Iowa)
 Condado de Henry (Kentucky)
 Condado de Henry (Missouri)
 Condado de Henry (Ohio)
 Condado de Henry (Tennessee)
 Condado de Henry (Virgínia)
 Condado de Henry (Nebraska)

Desambiguações de topônimos